Das Wort Sombrero bezeichnet:

 eine Kopfbedeckung, siehe Sombrero
 eine Spiralgalaxie, siehe Sombrerogalaxie
 eine Insel in der Karibik, siehe Sombrero (Anguilla) 
 eine Insel der Philippinen, siehe Sombrero (Philippinen)
 einen Filter zur Kantendetektion, siehe Sombrerofilter
 einen Leuchtturm in Florida, siehe Sombrero Key Light
 eine Stadt in Venezuela, siehe El Sombrero
 einen Ort in Argentinien, siehe El Sombrero (Corrientes)
 eine Siedlung auf Feuerland (Chile), siehe Cerro Sombrero
 eine fehlerhaft aufgewickelte Papierrolle in der Drucktechnik, siehe Sombrero (Drucktechnik) 
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahre 1953 mit Ricardo Montalban und Vittorio Gassmann, siehe Sombrero (Film)
 eine Funktion, siehe Sombrero Funktion